Дейв Ганьє (,  11 грудня 1964, Четем-Кент) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1981 року.

1983 року був обраний на драфті НХЛ під 12-м загальним номером командою «Нью-Йорк Рейнджерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Міннесота Норт-Старс», «Даллас Старс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Калгарі Флеймс», «Флорида Пантерс» та «Ванкувер Канакс».

Загалом провів 1003 матчі в НХЛ, включаючи 57 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Інше 
У серпні 2006 року став асистентом головного тренера клубу ОХЛ «Лондон Найтс».

У червні 2008 року його запрошено на посаду спортивного директора клубу НХЛ «Ванкувер Канакс».

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1991.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1984
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Нью-Йорк Рейнджерс»